Benjamin Waterhouse kan syfta på:

* Benjamin Waterhouse (1754–1846), amerikansk läkare och botaniker
 Benjamin Waterhouse (född 1985), samoansk judoka

Se även 
 Benjamin Waterhouse Hawkins (1807–1894), engelsk skulptör